Taki – traslitterazione giapponese della parola "cascata"
Taki – suddivisione dell'India
Taki – città del Giappone
Taki – personaggio tratto dalla serie videoludica Soulcalibur

Persone

Taki
Michiyo Taki – ex calciatore giapponese
Pierre Taki – cantante e attore giapponese
Thozamile Taki – assassino seriale sudafricano

Cognomi composti
Mohamed Taki Abdoulkarim – politico comoriano

Note